Tagle ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Perez de Taglé (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin, Model und Sängerin
 Eduardo Frei Ruiz-Tagle (* 1942), chilenischer Politiker
 Francisco Ruiz Tagle († 1860), chilenischer Politiker

 Leticia Gómez-Tagle, mexikanische Pianistin und Klavierpädagogin
 Luis Antonio Tagle (* 1957), philippinischer Kurienkardinal, zuvor Erzbischof von Manila
 Rafael de la Barra Tagle SVD (* 1930), emeritierter Prälat von Illapel